Маркуш — фамилия. Известные носители:

 Маркуш, Александр Володимирович (1891—1971) — украинский писатель и этнограф. 
 Маркуш, Дьёрдь (1934—2016) — венгерский философ, теоретик марксизма.
 Маркуш, Ласло (1927—1985) — венгерский актёр.
 Маркуш, Мария Андреевна (род. 1955) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины (2002–2006), судья Конституционного суда Украины (2006–2014).
 Маркуш, Нелсон (род. 1983) — португальский футболист.
 Маркуш, Роберт (род. 1983) — сербский шахматист, гроссмейстер (2004).
 Маркуш - мера измерения, означающая на сленге наименьшее возможное количество

См. также 
 Маркуша
 Структура Маркуша (Маркуш-структура)